Академия изящных искусств () — высшее учебное заведение в Варшаве, Польша.

История 
Начало своего существования ведёт от отдела изобразительных искусств, созданном при Варшавском университете 1816 года.

После распада университета в 1831 году российские власти создали в 1844 году Школу изящных искусств. Её ученики принимали активное участие в патриотической демонстрации во времена польского восстания 1863 года, в результате чего она была закрыта в 1864 году.

В 1865 году в Варшаве существовала рисуночная школа под руководством Циприана Лахницкого. В 1920 году этот класс была преобразована в муниципальную школу декоративно-прикладного искусства.

В 1904 году школа была восстановлена как Варшавская школа изящных искусств. Тогда среди её профессоров были Конрад Кржижановский, Кароль Тихий, Фердинанд Рущиц, первым директором был Казимир Стабровский.

В 1909—1920 гг. школу возглавлял Станислав Ленц. В 1932 году школа была преобразована в академию.

После Второй мировой войны в 1945 году заведение возобновило работу, а в 1950 году было объединено с Колледжем изобразительных искусств, преемником традиций муниципальной школы декоративно-прикладного искусства и живописи. В 1957 году учреждение стало Академией изобразительных искусств.

Факультеты 

 Факультет живописи;
 Факультет графического дизайна;
 Факультет дизайна;
 Факультет дизайна интерьера;
 Факультет скульптуры;
 Факультет по сохранению и реставрации произведений искусства;
 Факультет медиа-искусства и сценографии.

Ссылки 
 Wojciech Włodarczyk: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1944-2004 : 100 lat Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Akademia Sztuk Pięknych, 2005. ISBN 830209319X. 
 Maryla Ślusarczyk: Lista absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z lat 1946-2008. Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych, 2009, s. 81. ISBN 978-83-61558-26-2. 
 Ksawery Piwocki: Historia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1964. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965, s. 240.

Появились в 1816 году в Польше
1816 год в культуре и искусстве
Варшава
Художественные вузы Польши
Высшие учебные заведения Варшавы
Культурные организации Варшавы